Музей мозаики () — музей в Девне, Варна, Болгария.
 Музей мозаики Большого дворца () — музей на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция.
 Музей мозаики Гёнена () — музей в Гёнене, Балыкесир, Турция.
  () — музей в районе Аданы, Турция.
  () — музей в Газиантепе, Турция.
 Музей мозаик в церкви Хора, он же Музей Карие () — монастырь-музей в Стамбуле, Турция.
 Музей мозаики Бардо, правильнее Национальный музей Бардо — музей в Бардо, Тунис.
 Музей «Добрый самаритянин» — музей мозаики в Маале-Адумим, Израиль.